Karuby (karu ) kan syfta på:

 Karuby, Sjundby – en del av Sjundby by i Sjundeå kommun i Nyland
 Karuby, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun i Nyland